Indre je lahko:

 Indre - departma v osrednji Franciji
 Indre - reka v Franciji